Motociklistična Velika nagrada Španije 2007 je bila druga dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 25. marca 2007.

Razred MotoGP

Razred 2503

Razred 1253

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007